Le Traité de Baden peut faire référence à:
Paix de Baden (1412) entre la Suisse et l'Autriche
Traité de Baden (1714) entre la France et l'Empire germanique
Traité de Baden (1718) fin de la guerre de Toggenburg des cantons suisses

référence